Туманишвили, Михаил Иванович (1921—1996) — грузинский театральный режиссёр, педагог, Народный артист СССР (1981).
 Туманишвили, Михаил Иосифович (1935—2010) — советский и российский кинорежиссёр и актёр.